Пи́семський — російське прізвище. Відомі носії:

Персоналії 
 Писемський Григорій Федорович (1862—1937) — радянський лікар-гінеколог.
 Писемський Олексій Олександрович (1859—1913) — російський художник.
 Писемський Олексій Феофілактович (1821—1881) — російський письменник.
 Писемський Федір Андрійович (? — 1591) — російський дипломат, дворянин.

Російські прізвища